Burgo - uma cidade comercial
 Burgo - freguesia do concelho de Arouca

Ver também 
 Burgos

Desambiguação